Мейстрилиига 1998 () — 8-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости Эстонии в 1991 году. Он начался 19 июля 1998 года и закончился 26 октября 1998 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Эстонии на rsssf.com

1998
Эстония
Спорт в Эстонии в 1998 году